KR kan verwijzen naar:
KR (Karl Ritzinger), een Duits historisch motorfietsmerk
KR (Karl Rühmer), een Duits historisch motorfietsmerk
KR Reykjavík, een voetbalbalclub uit IJsland
KR-völlur, een sportstadion in Reykjavik, onder andere thuishaven van KR Reykjavík
Comores Aviation (IATA-code: KR)
Crotone (provincie), een provincie van Italië
Krujë (district), een district in de Albanese prefectuur Durrës (kentekencode KR)

Kr of kr kan verwijzen naar:
Krypton (element), een scheikundig element met symbool Kr en atoomnummer 36